Miesmuschel steht für:
 die Gemeine Miesmuschel (Mytilus edulis) 
 eine Meeresfrucht, siehe Mytilus: Miesmuscheln als Speise
 galicische Miesmuscheln der Art Mytilus galloprovincialis, siehe Miesmuscheln aus Galicien
 die Gattung Mytilus
 Mytilidae, die Familie der Miesmuscheln